Prómaco (del griego: Πρόμαχος; "el que dirige en la batalla") puede referirse a los siguientes personajes:

Mitología
Prómaco, hijo de Esón y Alcimede or Anfínome, muerto por Pelias junto con su padre, mientras su hermano mayor Jasón buscaba el Vellocino de Oro.

Prómaco, hijo de Partenopeo y uno de los Epígonos, que atacaron la ciudad de Tebas para vengar a sus padres, los Siete contra Tebas, que murieron en el intento. Prómaco murió en el ataque y fue enterrado cerca de allí, en Teumeso. 

Prómaco, hijo de Alegenor, de Beocia, un guerrero griego de la Ilíada, muerto por Acamante.

Prómaco, hijo de Heracles y Psofis, hermano de Equefrón.

Prómaco, uno de los pretendientes de Penélope, de Ítaca.

Prómaco de Cnosos, que arriesgó su vida en numerosos desafíos para conseguir el amor del joven Leucocomas, ante la indiferencia de éste. Finalmente, Prómaco ganó un famoso yelmo como premio y lo puso en la cabeza de otro joven en presencia de Leucocomas, el cual, presa de celos, se apuñaló a sí mismo.

Prómaco es también usado como sobrenombre de Atenea en Atenas (ver Atenea Promacos), de Heracles en Tebas, y de Hermes en Tanagra.

Historia
Promaco de Macedonia, un soldado macedonio que murió por abuso de alcohol.

Referencias